Heritsch ist der Familienname von

 Franz Heritsch (1882–1945), österreichischer Geologe und Paläontologe
Haymo Heritsch (1911–2009), österreichischer Mineraloge, Professor in Graz